król Edward VIII Windsor
 Edward Windsor (3. baron Windsor)
 Edward Windsor (lord Downpatrick)
 Edward (książę Kentu)